Il frutto del peccato (The Restless Years) – film del 1958 diretto da Helmut Käutner
 The Restless Years – serie televisiva australiana